Gordini T16, bądź też Gordini Type 16 – samochód klasy Formuły 1 i Formuły 2 zaprojektowany przez Amédée Gordiniego. W latach 1952-1956 używany w zawodach Formuły 1. Wystąpił w 31 wyścigach, zaliczając jedno najszybsze okrążenie oraz dwa podia.

Wyniki w Formule 1

Uwagi

Bibliografia 
 
 

Samochody Formuły 1